Satre-Meritamon zie ook Tawosret
 Ahmose-Meritamon faraodochter van Ahmose-Nefertari